Медниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Медниково — деревня в Волосовском районе Ленинградской области
 Медниково — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области
 Ме́дниково — деревня в Старорусском районе Новгородской области
 Медниково — деревня в Палкинском районе Псковской области